Stazione di Villalba – stazione ferroviaria italiana
 Stazione di Villalba – stazione ferroviaria spagnola